Sherwood este un nume propriu, originar din Anglia, care se poate referi la:

Locuri

Australia
Sherwood, Queensland, suburbie a orașului Brisbane, statul Queensland;
Sherwood, South Australia, localitate din Consiliul Districtului  Tatiara;
Shire of Sherwood, fostă zonă a guvernului local din  și
Electoral district of Sherwood, district electoral, funcțional între 1950 și 1992.

Canada
Sherwood, Calgary, vecinătate (suburbie) din provincia ;
Sherwood (Edmonton), Alberta, vecinătate (suburbie);
Sherwood, Ontario, două comunități, ambele din provincia :
una din Huron Shores, Ontario și 
cealaltă din Maple, Ontario;
Sherwood, Nova Scotia, comunitate din provincia 
Sherwood, Prince Edward Island, vecinătate (suburbie) a localității Charlottetown din provincia  și
Rural Municipality of Sherwood No. 159, provincia  din .

Regatul Unit
Sherwood Forest, pădure la nord de orașul Nottingham, , locul unde se spune că legendarul haiduc Robin Hood s-ar fi ascuns și ar fi locuit;
Sherwood, Nottingham, zonă rezidențială din Nottingham și
Sherwood (UK Parliament constituency), zonă de district electoral.

Statele Unite ale Americii
Sherwood, Arkansas, oraș din statul american ;
Sherwood, Iowa, comunitate neîncorporată din statul Iowa;
Sherwood, Maryland, comunitate neîncorporată din statul american Michigan;
Sherwood, Michigan, sat din statul american Michigan;
Sherwood, New York, cătun din statul american ;
Sherwood, North Dakota, oraș din statul american Dakota de Nord;
Sherwood, Ohio
Sherwood, sat din comitatul Defiance, statul Ohio;
Sherwood, loc desemnat pentru recensământ din comitatul Hamilton, statul Ohio;
Sherwood, Oregon, oraș din statul american Oregon;
Sherwood, Tennessee, comunitate neîncorporată din statul ;
Sherwood, Texas, localitate dispărută ( ghost town) din statul Texas;
Sherwood, West Virginia, comunitate neîncorporată din statul Virginia de Vest;
Sherwood, Wisconsin, sat din statul ;
Sherwood (comunitate), Wisconsin, comunitate neîncorporată din statul Wisconsin;
și
Sherwood Township, Michigan, un district administrativ teritorial ( township) din statul american Michigan;
Lake Sherwood (California), lac de acumulare din statul ;
Lake Sherwood (Kansas), lac de acumulare din statul american Kansas;
Lake Sherwood (West Virginia), lac de acumulare din statul ;

Firme, companii
Sherwood (companie), companie ce manufacturează echipament de mare fidelitate acustică;
Sherwood-Williams (companie), lanț de magazine din S.U.A., specalizate pe vânzarea de vopsele;
Sher-Wood, producător de echipament de hockei pe gheață și
Sherwood Pictures, o companie de produs filme.

Oameni
Sherwood (nume de familie)
Sherwood (prenume)
John Sherwood Dixon (1896-1973), politician american
 Dominic Sherwood

Școli
Sherwood College, Nainital, India
Sherwood High School (dezambiguizare)
Sherwood Academy (dezambiguizare)

Alte utilizări

Project Sherwood, numele de cod al programului Statelor Unite pentru studierea fuziunii nucleare controlate
, un vas distrugător al marinei navale regale a Regatului Unit (Royal Navy)
Sherwood number, număr de transfer de masă;
Sherwood (band), formție de rock americană
Sherwood (EP)
Sherwood Baptist Church, biserică baptistă din Albany, statul american ;
Sherwood Station (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii